Laura Morante, née le  à Santa Fiora, en Toscane en Italie, est une actrice et réalisatrice italienne.
 Elsa Morante, née le  à Rome et morte le  dans cette même ville, est une romancière italienne.